Mizuta ist der Familienname folgender Personen:

 Akio Mizuta (* 1973), japanischer Baseballspieler
 Mizuta Chikuho (1883–1958), japanischer Maler
 Mizuta Kenzan (1902–1988), japanischer Maler
 Mizuta Masahide (1657–1723), japanischer Samurai und Schriftsteller
 Mizuta Mikio (1905–1976), japanischer Politiker und Jurist
 Naoshi Mizuta (* 1972), japanischer Komponist und Musiker
 Noriko Mizuta (* 1937), japanische Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Wasabi Mizuta (* 1974), japanische Synchronsprecherin